Cet article recense les zones humides d'importance internationale du Maroc concernées par la convention de Ramsar.

Statistiques 
Le Maroc a ratifié la convention de Ramsar le 20 octobre 1980. En 2020, le pays avait inscrit 38 sites Ramsar, pour une superficie totale de 316 086 hectares. Les quatre premières zones humides d'importance internationales ont été inscrites en 1980, douze nouvelles ont été inscrites en 2019.

Quatre sites sont situés dans le Sud du Maroc.

Liste

Références

Annexes

Articles connexes 
 Convention de Ramsar
 Liste des zones humides d'importance internationale de la convention de Ramsar

Liens externes 

Liste en rapport avec le Maroc